SZX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Huangtian, Shenzhen, Cina